Влади́мир Влади́мирович Аба́шев () — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился 28 июля 1947 года.

Юношей пришёл в Читинский народный театр юного зрителя, где и открыл для себя прелесть актёрского дела. Потом служил в Приморье, в морской пехоте и школе младших авиационных специалистов, где заведовал клубом.

После окончания Иркутского театрального училища в 1973 году был приглашён в Иркутский ТЮЗ.
С 1978 по 1979 годы работал актёром в Шадринском драматическом театре.С 1979 по 1982 годы — актёр Алтайского драматического театра. С 1982 года — актёр Сахалинского областного драматического театра имени А. П. Чехова (с 1992 года — Чехов-центр).

Будучи беспартийным, в июне 2012 года участвовал в народном предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения в составе списков кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созыва от Сахалинского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Занял 14-е место, набрав 69 голосов.

В 2014, 2016 и 2018 году входил в состав жюри конкурса самостоятельных актёрских работ «Золотая канитель» имени К. С. Станиславского.

Театральные работы 
 «Васса Железнова» М. Горького — Прохор
 «Денежная комедия» А. Тоболяка — Монахов
 «Женский стол в „Охотничьем зале“» В. Мережко — Бардин
 «Лес» А. Островского — Несчастливцев
 «Настоящий запад» С. Шепарда — Ли
 «Печка на колесе» Н. Семёновой — Василий
 «Последний срок» по В. Распутину — Михаил
 «Самоубийца» Н. Эрдмана — Подсекальников
 «Торможение в небесах» Р. Солнцева — Махонин
 «Четвёртый позвонок» М. Ларни — Чарльз Лоуфорд

Фильмография

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1990)
 Народный артист Российской Федерации (19 ноября 1997)
 Дипломант премии губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства (1999)

Примечания

Ссылки 
 Закрытие «Года театра» состоится 15 декабря
 Владимир Абашев: «Вкусный» голос мне достался от мамы
 Иван Малахов поздравил с юбилеем сахалинского артиста

Персоналии:Чита
Выпускники Иркутского театрального училища
Актёры и актрисы Шадринского государственного драматического театра
Актёры и актрисы Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина
Актёры и актрисы Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова